Magdalena bezeichnet folgende Municipios:

* Municipio Magdalena (Beni) in Bolivien
 Municipio Magdalena (Honduras) in Honduras
 Municipio Magdalena (Jalisco) in Mexiko
 Municipio Magdalena (Sonora) in Mexiko
 Municipio Magdalena (Veracruz) in Mexiko